Dischord Records — американский независимый рекорд-лейбл, основанный в 1980 году в Вашингтоне.

Список релизов 
Этот список составлен в соответствии с каталоговой нумерацией, которая совпадает с хронологической системой нумерации, установленной звукозаписывающей компанией Dischord Records и обычно указываемой на упаковке каждого официального релиза. Вместе с тем, в отличие от большинства звукозаписывающих компаний, имеющих схожие системы нумерации, иногда некоторым менее крупным (значимым) релизам, в частности, синглам, сплит-альбомам и релизам, совместным с другими компаниями, часто присваивается каталоговый номер с простой или десятичной дробью. Каждый десятый порядковый номер присваивается релизам групп, в которых принимает участие один из директоров лейбла Ян Маккей, не зависимо от даты их выпуска.

См. также 
 Список исполнителей Dischord Records

Примечания

Ссылки 
 Основные релизы на официальном веб-сайте Dischord Records
 Релизы Dischord Records на сайте Discogs

Альбомы Dischord Records
Dischord Records